A Hrabovka településnév jelentései:

Bélagyertyános (Hrabovka) szlovákiai község szlovák neve a Puhói járásban
Szúcsgyertyános (Hrabovka) szlovákiai község szlovák neve a Trencséni járásban